ТСФ — многозначная аббревиатура:
 ТСФ — товарно-сырьевая фирма
 ТСФ — торгово-строительная фирма
 ТСФ — тосиламидформальдегидная смола
 ТСФ — тощий спекающийся фюзинитовый (марка угля)

См. также 
  — аббревиатура латиницей